Rawhide (televisieserie), een Amerikaanse westernserie uit de jaren 1959-1966
 Rawhide (nummer), een nummer uit 1958, geschreven door Ned Washington (tekst) en Dimitri Tiomkin (muziek), gebruikt als titelsong voor de televisieserie
 Rawhide (The Chaps), een nummer van de Britse band The Chaps uit 1983
 Rawhide (1938), een Amerikaanse westernfilm uit 1938 met onder anderen Lou Gehrig
 Rawhide (1951), een Amerikaanse westernfilm uit 1951 met onder anderen Susan Hayward
 Raw-Hide (nummer), een instrumentaal nummer uit 1959, geschreven door Link Wray
 Rawhide (Californië), een unincorporated community in de Amerikaanse staat Californië
 Rawhide (Nevada), een voormalig mijnstadje in de Amerikaanse staat Nevada